Хунхе (, також Юаньцзя́н ()  — у В'єтнамі Хонгха (, сучасна назва — ) — річка на півдні Китаю і півночі В'єтнаму.
 Хунхе-Хані-Їська автономна префектура — частина провінції Юньнань (КНР).
 Рисові тераси Хунхе-Хані — система терас для вирощування рису в однойменній префектурі провінції Юньнань (КНР).